Morata est un nom de personnalités et un nom de lieu.

Personnalités 

 Olympia Fulvia Morata (1526 – 1555), humaniste italienne
 , compositeur espagnol de la Renaissance ;
 Ursula Micaela Morata (1628-1703), religieuse clarisse.
 Didier Morata (né en 1954), astronome français ;
 Stéphane Morata (né en 1977), physicien et astronome français ;
 Álvaro Morata (né en 1992), footballeur espagnol ;

Toponymes 

 Morata de Jalón, commune d'Espagne dans la province de Saragosse ;
 Morata de Jiloca, commune d'Espagne dans la province de Saragosse ;
 Morata de Tajuña, commune d'Espagne dans la communauté de Madrid.

Astronomie 
 (14643) Morata, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.